Авессалом — имя собственное.

 Авессалом (также Абессалом, Авесалом, Абесалом) — библейский персонаж, третий сын Давида.
 Авессалом () — один из пяти сыновей иудейского царя Иоанна Гиркана.
 Авшалом, Хаим (1890—1952) — израильский профсоюзный деятель.
  — общинное поселение в Израиле.

См. также 
 Авшаломов
 Авессалом, Авессалом! — роман Уильяма Фолкнера.
 Авессалом к трём крапивам — немецкая масонская ложа.
 Абесалом и Этери (опера) — опера З. П. Палиашвили.

Примечания